Gorenjska heißen folgende geographische Objekte:

 Oberkrain, historische Region an der oberen Save in der österreichischen Krain, heute Slowenien
 Gorenjska (Statistische Region), Gorenjska statistična regija, amtlich-statistische Region der NUTS-3-Ebene Sloweniens